

Ім'я 

Лоуренс або Лоренс () — чоловіче ім'я, англійська форма імені Лаврентій
 Лоуренс Вайнгартен (; 1897—1975) — американський кінопродюсер Metro-Goldwyn-Mayer.
 Лоуренс Вотт-Еванс (, 1954) — американський письменник-фантаст.
 Лоуренс Грей (; 1898—1970) — американський актор.
 Лоуренс Г'ю Аллер (; 1913—2003) — американський астроном.
 Лоуренс Іґлберґер (; 1930—2011) — американський державний діяч і дипломат, державний секретар США у 1992—1993.
 Лоуренс Лессіг (; 1961) — професор права в Стенфордському університеті (США).
 Ловренс Околі (; 1992) — британський професійний боксер, чемпіон світу за версією WBO.
 Лоуренс Олів'є (; 1907—1989) — британський актор театру та кіно, режисер, продюсер.
 Лоуренс Оутс (; 1880—1912)  — капітан 6-го Інніскіллінгського драгунського полку. Учасник експедиції Роберта Скотта до Південного полюса.
 Лоуренс Кездан (; 1949) — американський сценарист, режисер і продюсер.
 Лоуренс Клейн (; 1920—2013) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки (1980).
 Лоуренс Саммерс (; 1954) — американський економіст, директор Національної економічної ради (2009—2010).
 Лоуренс Стівенс (; 1913—1989) — південноафриканський боксер, Олімпійський чемпіон у легкій вазі (1932).
 Лоуренс Тіббетт (; 1896—1960) — американський оперний співак (баритон), музикант, актор і радіоведучий.
 Лоуренс Фішборн (; 1961) — американський актор, режисер, сценарист та продюсер.

Прізвище 

 Аллан Лоуренс (1930) — австралійський легкоатлет, олімпійський медаліст (1956)
 Дебра Лоуренс (1957) — австралійська акторка
 Девід Герберт Лоуренс (; 1885—1930) — англійський романіст, поет, драматург, есеїст, літературний критик і художник
 Денніс Лоуренс (1974) — тринідадський футболіст
 Джеклін Лоренс (1982) — австралійська веслувальниця, олімпійська медалістка (2008)
 Дженніфер Лоуренс (1990) — американська акторка
 Джордж Ньюболд Лоуренс (1806—1895) — американський бізнесмен та орнітолог-аматор
 Дуг Лоуренс (1969) — американський актор озвучки і сценарист
 Ернест Орландо Лоуренс (1901—1958) — американський фізик
 Ешлі Лоуренс (1995) — канадська футболістка
 Кемар Лоуренс (1992) — ямайський футболіст
 Ліам Лоуренс (1981) — ірландський футболіст, фланговий півзахисник
 Майя Лоуренс (1980) — американська фехтувальниця, олімпійська медалістка (2012)
 Мартін Лоуренс (1965) — американський актор, режисер, сценарист і продюсер
 Томас Едвард Лоуренс (1888—1935)  — англійський археолог, письменник, розвідник
 Томас Лоуренс (1769 — 7 січня 1830) — англійський художник-портретист
 Томмі Лоуренс (1940—2018) — шотландський футболіст)

Топоніми 

 Лоуренс () — назва округів (графств) у багатьох штатах США.
 Лоренс — місто, штат Індіана
 Лоренс — місто, штат Канзас, адміністративний центр округу Дуглас
 Лоренс — місто, штат Массачусетс
 Лоренс — місто в окрузі Сент-Лоуренс, штат Нью-Йорк
 Лоренс — місто в окрузі Браун, штат Вісконсин
 Лоренс — місто в окрузі Раск, штат Вісконсин
 Лоренс — поселення, штат Мічиган
 Лоренс — поселення, штат Небраска
 Лоренс Тауншип — поселення в окрузі Камберленд, штат Нью-Джерсі
 Лоренс Тауншип — поселення в окрузі Мерсер, штат Нью-Джерсі
 Лоренс — поселення в окрузі Нассау, штат Нью-Йорк
 Лоренс Тауншип — поселення в окрузі Клірфілд, штат Пенсільванія
 Лоренс Тауншип — поселення в окрузі Тайога, штат Пенсильванія
 Лоренс — переписна місцевість, штат Пенсильванія
 Острів Святого Лаврентія ()  — острів у південній частині Берингової протоки, в 80 км від півострова Чукотка; частина штату Аляска (США).

Інше 
 4969 Лоуренс (4969 Lawrence) — астероїд головного поясу, відкритий 4 жовтня 1986 року.